Funkenstein ist ein Ortsname:

 in Tschechien
 Funkenstein, deutscher Name von Háje, Ortsteil der Gemeinde Kolová

Funkenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Amos Funkenstein (1937–1995), israelischer Historiker
 Josef Funkenstein (1909–?), deutscher Historiker